Ernesto de Brunswick-Luneburgo (; 27 de junio de 1497 - 11 de enero de 1546), también llamado frecuentemente Ernesto el Confesor, fue duque de Brunswick-Luneburgo y uno de los principales defensores de la causa protestante durante los primeros años de la Reforma protestante. Fue Príncipe de Luneburgo y gobernó la subdivisión de Luneburgo-Celle del ducado de Brunswick-Luneburgo de la Casa de Welf desde 1520 hasta su muerte.

Era el hijo del Duque Enrique I de Luneburgo y de Margarita de Sajonia, la hija del Elector Ernesto de Sajonia.

Biografía 
Ernesto nació en Uelzen de la Casa de Welf el 27 de junio de 1497. Su padre era Enrique I de Luneburgo y su madre Margarita de Sajonia, quien era una hermana de Federico el Sabio, Elector de Sajonia y defensor de Martín Lutero. Ernesto sucedió como Duque de Brunswick-Luneburgo después de que se retirase su hermano Otón en 1527. Ernesto, Duque de Brunswick-Luneburgo, contrajo matrimonio con Sofía de Mecklemburgo-Schwerin y murió el 11 de enero de 1547 a la edad de 49 años.

La vida de Ernesto coincidió con la Reforma rotestante. En 1512 fue enviado a la corte del hermano de su madre en Wittenberg, el elector de la Casa de Wettin Federico III (Federico el Sabio) y recibió instrucción allí de Georg Spalatin en la Universidad de Wittenberg; permaneció en Wittenberg durante el principio de la Reforma protestante.

En 1520, unas fricciones políticas con Carlos V convencieron a su padre, el Duque Enrique I de Brunswick-Luneburgo, a que abdicara y partiera a la Corte Francesa que era ardientemente católica. Los dos hijos mayores de Enrique, Otón y Ernesto, se convirtieron en regentes del país. A instancias de las fuerzas católicas, Enrique retornó a Luneburgo en 1527 y trató de recuperar el gobierno. Pero el intento de Enrique fracasó y retornó a Francia. A Enrique se le permitió volver en 1530 para pasar sus últimos días en la casa principesca en Luneburgo, que le había cedido su hijo mayor.

El hijo mayor de Enrique, Otón (24 de agosto de 1495 - 11 de agosto de 1549), quien también había sido educado con sus hermanos en Wittenberg, le sucedió como Duque de Brunswick-Luneburgo. También fue Príncipe de Luneburgo entre 1520 y 1527 y Barón de Harburg entre 1527 y 1549. Otón y Ernesto al parecer gobernaron conjuntamente entre 1520 y 1527. Pero con el retiro de Otón, Ernesto se convirtió en el único gobernante. La situación de sus dominios no era próspera.

Introducción de la Reforma en Brunswick-Luneburgo 
Las consideraciones políticas fomentaron la introducción de la Reforma, pues a los plebeyos les abría la posibilidad de restringir los privilegios de los nobles y del clero. Desde el punto de vista de la nobleza, la Reforma ofrecía la oportunidad de obtener propiedades de la iglesia y de los monasterios. El precursor de la Reforma en Luneburgo fue Wolf Cyclop, un médico de Zwickau, quien no estaba libre del entusiasmo de Zwickau. Le siguieron algunos moderados, como Gottschalk Cruse, Heinrich Bock y Matthäus Mylow.

Ernesto estaba inclinado a ser cauteloso, pero la Guerra de los campesinos alemanes de 1525 le dio ocasión de unirse con su hermano para exigir a los monasterios que declarasen sus propiedades y obligarles a que admitieran a predicadores protestantes. Ernesto también había prometido a su tío, el elector de Sajonia, que apoyaría la causa protestante. Después de un intento fracasado del partido católico en 1527 de reinstaurar a su padre, el curso de Ernesto se hizo más decidido ya que sucedió como Duque.

En julio de 1527, se adoptó el primer libro de disciplina, diseñado por los predicadores de Celle. En la dieta en agosto de ese mismo año se ordenó que "la palabra pura de Dios debería predicarse en todo lugar sin adiciones hechas por el hombre". Entre 1527 y 1530, predicadores luteranos fueron introducidos en la mayoría de parroquias y monasterios —no siempre sin conflictos—. Ernesto se fue a Augsburgo en 1530 y firmó la Confesión de Augsburgo. Trajo con él a Urbanus Rhegius, quien trabajaba para extender la Reforma, introduciéndola en la ciudad de Luneburgo. El mayor y más rico monasterio en dicho territorio, San Miguel en Luneburgo, aceptó el nuevo orden después de la muerte del Abad Boldewin en 1532. Rhegius falleció en 1541 y fue sucedido por Martin Ondermark, quien completó la obra del anterior.

Generalmente, los predicadores estaban bien dispuestos hacia la religión reformada, mientras que el pueblo se aferraba a lo viejo y solo gradualmente se adaptó a lo nuevo. Durante la Guerra de Esmalcalda las grandes masas permanecieron fieles al Evangelio. Después de 1530, Ernesto era el príncipe más influyente del Norte de Alemania. Envió a Rhegius a Hanóver cuando la Reforma allí amenazaba convertirse en una revolución y restauró el orden. En las ciudades de Westfalia fortaleció al partido Protestante contra los católicos y entusiastas, aunque sus esfuerzos fueron en vano en Münster. Su influencia también se sintió en Pomerania y Mecklemburgo, en Hoya, y en Frisia Oriental.

Liga de Esmalcalda 
El trabajo más efectivo de Ernesto probablemente se acometió con su actividad sin descanso para la Liga de Esmalcalda. Indujo a las ciudades del Norte de Alemania Hamburgo, Bremen, Brunswick, Göttingen, y otras a unirse, y a menudo se convirtió en el exitoso mediador cuando la ruptura amenazaba entre el sobrecauteloso elector de Sajonia y el testarudo Felipe de Hesse. Mientras Ernesto a veces usaba medidas severas para hacer cumplir su voluntad, actuando por el deseo de exaltar su posición como gobernante así como por altos motivos, ya que en definitiva, era fiel a su lema, "aliis inserviendo consumor" ("consumido al servicio de las demás"), alternativamente apareciendo como "aliis servio; me ipsum contero" ("sirvo a los demás, me agoto").

Sus cuatro hijos varones eran todavía menores a su muerte, pero la Iglesia protestante de Luneburgo estaba tan firmemente establecida que pudo sobrevivir a la regencia y a los tiempos infelices de la Guerra de Esmalcalda, y hasta día de hoy la vida de la iglesia de Luneburgo lleva el carácter impreso por Ernesto quien ahora es llamado Ernesto el Confesor.

Hijos 
Ernesto contrajo matrimonio con Sofía, hija del Duque Enrique V de Mecklemburgo y de Úrsula de Brandeburgo, el 2 de junio de 1528 en Schwerin. Ellos tuvieron los siguientes hijos que alcanzaron la edad adulta:

Duque Francisco Otón de Brunswick-Luneburgo (1530-1559), desposó a Isabel Magdalena de Brandeburgo, hija de Joaquín II Héctor de Brandeburgo y de Eduviges de Polonia.
Federico (1532-1553)
Duque Enrique III de Brunswick-Luneburgo (1533-1598), desposó a Úrsula de Sajonia-Lauenburgo, hija del Duque Francisco I de Sajonia-Lauenburgo.
Margarita (1534-1596), desposó al Conde Juan de Mansfeld See.
Duque Guillermo VI de Brunswick-Luneburgo (1535-1592), desposó a Dorotea de Dinamarca, hija de Cristián III de Dinamarca.
Isabel Úrsula (1539-1586), desposó a Otón IV de Schaumburg.
Magdalena Sofía (1540-1586), desposó al Conde Arnaldo de Bentheim-Steinfurt, un hermano del Conde Eberwin III de Bentheim-Steinfurt.
Sofía (1541-1631), desposó al Conde Poppo XVIII de Henneberg-Schleusingen.

Ancestros

Referencias 
Ernest at the House of Welf site

Príncipes de Luneburgo del siglo XVI (casa de Welf)
Conversos al protestantismo desde el catolicismo
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)